Скида́н — українське прізвище.

Відомі носії 

 Скидан Андрій Дмитрович — Герой Соціалістичної Праці.
 Скидан Валерій Іванович — полковник Збройних Сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Скидан Валерій Русланович (1994) — український футболіст.
 Скидан Ганна Олександрівна (1992) — українська та азербайджанська легкоатлетка, що спеціалізується в метанні молота і штовханні ядра.
 Скидан Карпо Павлович (?—1638) — полковник запорізьких нереєстрових козаків.
 Яків (Яцько) Скидан (? — 1664) — полковник сосницький (1663—1664).
 Скидан Ярослав Олександрович (1981) — український футболіст.
 Скідан Геннадій Вікторович (1973) — український футболіст.